может означать:

 Бабочка (звёздное скопление), также M6 — рассеянное звёздное скопление в созвездии Скорпиона.
 BMW M6 — модель автомобиля, спорткупе
 M6 (танк) — тяжёлый танк США периода Второй мировой войны
 M6 (штык-нож) — американский армейский штык-нож

 M6 (телеканал) — французский телеканал
 Секста (обозначается M6) — малая секста, интервал в шесть ступеней и четыре тона.
 M6 (САУ) — противотанковая САУ США времён Второй мировой войны.

Автодороги 

 «М6» — обозначение автодороги «Каспий» до 2018 года.
 Магистраль М6 (Белоруссия) — автодорога Минск — Гродно в Белоруссии
 M6 (автодорога, Венгрия) — венгерская трасса, идущая вдоль Дуная из Будапешта до Хорватии
 Автодорога M6 (Великобритания)  — автодорога в Великобритании

См. также 

 Метрическая резьба